Bęben mały – instrument perkusyjny
 Bębenek (in. błona bębenkowa) – element anatomiczny ucha